El País steht für:

 El País, Tageszeitung in Spanien
 El País (Kolumbien), Regionalzeitung in Kolumbien
 El País (Uruguay), Tageszeitung in Uruguay